

Черна Гора () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Перник.
 Черна Гора () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Братя-Даскалові.